Тучанский сельсовет — упразднённая административная единица на территории Клецкого района Минской области Республики Беларусь.

Административное устройство 
28 июня 2013 года Тучанский сельсовет упразднён.

Географическое положение 
Сельсовет расположен в центральной части Клецкого района. Граничит с Голынковским, Грицевичским, Краснозвёздовским, Кухчицким, Синявским сельскими Советами Клецкого района.

История 
В 1939 году после воссоединения Западной Беларуси и с БССР на территории современного Тучанского сельсовета были созданы временные органы власти. В марте 1940 года здесь были проведены выборы в местные Советы депутатов, а в декабре был организован Межнослободской сельский Совет, деятельность которого прекращалась в связи с войной.

1 марта 1966 года Межнослободской сельский Совет был переименован в Тучанский с расположением в новом здании в деревне Туча.

Состав 
Тучанский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Бабичи — деревня.
 Дунайчицы — деревня.
 Карацк — агрогородок.
 Мостиловичи — деревня.
 Межная Слобода — деревня.
 Рудки — деревня.
 Третьяки — деревня.
 Туча — агрогородок.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Новинки — деревня.
 Поначь-Мурованка — деревня.
 Стралково — деревня.
 Яновичи — деревня.

Производственная сфера 
 СПФ «Туча» РУП «Минск-Кристалл»
 ИПСЧУП «Налибоки-Неман». Бывшмй колхоз «Красный партизан», который был образован в марте 1949 году в результате объединения СХО им. Держинского, колхоза «Новая жизнь» и колхоза «Новый путь». В 2003 году колхоз «Красный партизан» переименован в СПК «Карацк», в 2004 году в — ИПСЧУП «Налибоки-Неман»

Социально-культурная сфера 
 Карацкая государственная общеобразовательная средняя школа. В 2007 году отметила 100-летие
 Тучанский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа. Основан в 1912 году, как начальная школа в доме местного священника Круковского, где детей учила его жена Прасковья Васильевна
 Карацкий детский сад. Открыт в 1985 году
 Культура: Тучанский Дом культуры, Тучанская сельская библиотека, Бабичанская и Дунайчицкая сельские библиотеки-клуб, Мостиловичская и Межнослободская сельские библиотеки
 Здравоохранение: три ФАПа — Тучанский, Карацкий, Дунайчицкий

См. также 
 Клецкий район

Примечания

Ссылки 
 Клецкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Упразднённые сельсоветы Клецкого района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании